

Села:
 Пашківка — Київська область, Бучанський район
 Пашківка — Полтавська область, Кременчуцький район
 Пашківка — Чернігівська область, Ніжинський район
Залізниця:
 Пашківка — пасажирський залізничний зупинний пункт Полтавської дирекції Південної залізниці